

Сайксвілл — місто, штат Меріленд
 Сайксвілл — місто, штат Пенсільванія